Afonso Cláudio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Afonso Cláudio (ort), Espírito Santo, 
 Afonso Cláudio (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar